Аллсвенскан 1930/1931 () — 7-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 3 августа 1930 года и закончился 7 июня 1931 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

1930/1931
Швеция
Спорт в Швеции в 1931 году
Футбол в Европе в 1931 году
Спорт в Швеции в 1930 году